

Лядорудз — село в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Лядорудз — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства